Gawn steht für
Gawn-Piedmont-Gletscher Antarktika
Mount Gawn, Antarktika